Maria di Francia e contessa di Champagne  – figlia di Luigi VII di Francia
Maria di Champagne  – moglie di Baldovino I di Costantinopoli